Комсомольский парк — наименование различных парков

Россия 
 Комсомольский парк — парк во Владикавказе
 Комсомольский парк — парк в Пятигорске
 Комсомольский парк — парк в Туле

Украина 
 Комсомольский парк — бывшее название Студенческого парка в городе Кременчуг